Сюйчжоу — многозначный термин; топоним.

 Сюйчжоу — городской округ в провинции Цзянсу (КНР).
 Сюйчжоу (аэродром) — аэродром совместного базирования близ одноименного города.
 Сюйчжоу (Ибинь) - район городского подчинения городского округа Ибинь провинции Сычуань (КНР)
  — провинция в древнем Китае.